Canoe Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Canoe Township (Iowa)
 Canoe Township (Pennsylvania)